Иржина Птачникова (, род. 20 мая 1986 года, Пльзень, Чехословакия) — чешская прыгунья с шестом, серебряный призёр чемпионат мира в помещении 2014, чемпионка Европы 2012, участница летних Олимпийских игр 2012 и 2016 года.

Биография и карьера 
Иржина Птачникова родилась 20 мая 1986 года в Пльзене, Чехословакия. Отец — чешский спринтер Франтишек Птачник. Училась в OA Krupkovo nám в Праге. 21 сентября 2012 года вышла замуж за бегуна с барьерами Петра Свободу, с которым развелась в 2014 году.

Дебютировала на международной арене в 2002 году на чемпионате мира среди юниоров в Кингстоне, где заняла 12 место в квалификации. В 2009 году победила на Летней Универсиаде в Белграде, в 2012 году — на чемпионате Европы в Хельсинки.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 Иржина Птачникова на сайте IAAF
 

Прыгуны с шестом Чехии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике